BTS (grup de música) (del seu nom en coreà 방탄소년단, romanitzat BangTan Sonyeondan), boy band de K-pop de Corea del Sud
 Badia de Todos os Santos, badia de la costa del Brasil
 BTS Skytrain (de l'acrònim en anglès Bangkok Transit System), sistema de metro de Bangkok (Tailàndia)
 Buran BTS-002 (de l'acrònim en rus Большой Транспортный самолёт, transliterat Bolxoi Transportnii Samoliot), transbordador espacial desenvolupat per la Unió Soviètica
 Bi-propellant Third Stage, tercera etapa bipropel·lent del coet Antares
 Estació base (del seu nom en anglès Base Transceiver Station), instal·lació fixa que permet la connexió dels dispositius mòbils a la xarxa de telefonia
 Sistema de seguiment d'errors (del seu nom en anglès Bug Tracking System), aplicació informàtica que permet la detecció d'errors en el programari
 Branch Trace Storage, programari desenvolupat per Intel per al seguiment d'errors de programació
 Bloqueig telefònic supletori, sistema de bloqueig de ferrocarril que implica també una comunicació telefònica
 Brevet de Technicien Supérieur, títol del sistema educatiu de França equivalent a un Cicle Formatiu de Grau Superior
 Build To Stock, sistema de fabricació en funció de l'evolució de l'inventari